Лу́ций Пина́рий На́тта () — имя нескольких римских политиков:
 Луций Пинарий Натта — начальник конницы 363 года до н. э. и претор 349 года до н. э.;
 Луций Пинарий Натта — понтифик в 58—56 годах до н. э., потомок предыдущего.